Трнавка — чешско-словацкий топоним.

Словакия:
 Трнавка (приток Дольни-Дудвага) — река в Словакии, приток Дольни-Дудвага
 Трнавка (приток Ондавы) — река в Словакии, приток Ондавы
 Трнавка (район Дунайска Стреда) — деревня в Словакии в районе Дунайска Стреда
 Трнавка (район Требишов) — деревня в Словакии в районе Требишов

Чехия:
 Трнавка (приток Држевнице) — река в Чехии, приток Држевнице
 Трнавка (приток Лубины) — река в Чехии, приток Лубины